Herrarnas singel i rodel vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på Sanki isbanecenter i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland. Tävlingen genomfördes mellan den 8 och 9 februari 2014. 

Åk 1 & 2 kördes den 8:e och åk 3 & 4 (finalen) kördes den 9:e.

Medaljörer

Resultat
Felix Loch åkte snabbast i tre av fyra åk.

Referenser

Externa länkar 
 Sochi 2014: Officiell webbplats 
 Sochi 2014: Luge 

Rodel vid olympiska vinterspelen 2014